

Gares ferroviaires 
 Gare de Londres Waterloo, gare ferroviaire de Londres,
  (paragraphe de l'article Gare de Londres Waterloo),
  (paragraphe de l'article Gare de Londres Waterloo),
 Gare de Waterloo (Belgique), gare ferroviaire de Waterloo en Belgique,
 , gare ferroviaire d'Amtrak,
 , gare ferroviaire de Merseyside au Royaume-Uni.
 , nom officiel de la gare ferroviaire de Waterloo (Nouvelle-Zélande) (dite aussi Hutt Central) en Nouvelle-Zélande.

Stations de métro 
 Waterloo (métro de Londres), station du métro de londres,
 Waterloo (métro léger de Charleroi), station du métro de Charleroi,
 , station du métro d'Amsterdam,
 , station du métro léger de Hanovre,
 Waterloo est l'ancien nom de la station Yau Ma Tei (MTR), station du métro de Hong Kong (MTR).